Фестиваль устного рассказа юга Огайо () ― ежегодный , который проходит с четверга по субботу после Дня труда в городе Чилликоте, штат Огайо, США. Сказители со всей страны выступают со своими любимыми произведениями перед тысячами школьников и любителей истории. Проведением фестиваля занимается некоммерческая организация местных волонтёров и рассказчиков.

История 
История сказительства в южном Огайо уходит корнями к традициям коренных народов США. Племена шауни и минго, населявшие южную часть штата сохранили свою историю посредством устных рассказов, передаваемых из поколения в поколение. Пионеры, которые впоследствии поселились в тех же местах, имели свою собственную традицию рассказов о своих предках. Путешественники, проходя группами вдоль подземной железной дороги, также любили рассказывать различные истории, чтобы скоротать время в пути.

Билл Маккелл, местный сказитель и бизнесмен, однажды побывал на Национальном фестивале устного рассказа и на подобном ему фестивале в Кентукки. Поскольку в Огайо до этого подобных мероприятий не проводилось, Маккелл возглавил комитет местных волонтёров, разработал план организации и добился грантов и пожертвований. Первый фестиваль устного рассказа в Чилликоте (исторической столице штата Огайо), состоялся в 2004 году.

На протяжении ряда лет фестиваль проходил на различных площадках: городской театр, библиотека, лекторий Беннет-холл, филиал Университета Огайо, парк Йоктанги, и т. п.

Фестиваль 
Фестиваль начинается в четверг вечером с официального приём сказителей и концерта. В пятницу тысячи студентов и школьников слушают выступающих. Те, кто не мог приехать в Чилликоте, могут принять участие посредством видеоконференции. Начиная с 2009 года в пятницу вечером выступают рассказчики с историями о привидениях.

Примечания

Ссылки 
 The Southern Ohio Storytelling Festival  (Chillicothe, Ohio, USA)
 Storytelling festivals List and links to storytelling festivals
 The National Storytelling Network (USA)
 An interview with Bill McKell, the founder of the Southern Ohio Storytelling Festival «Building a Storytelling Festival from the Ground Up»

Фольклор США
Чилликоте (Огайо)